Кастино:

 Кастино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Кастино — коммуна в Италии.